Daytona kan syfta på:

 Daytona Beach, Florida – en amerikansk ort
 Daytona International Speedway – en racerbana
 Rolex Daytona – en klockmodell
 Dodge Daytona – en bilmodell
 Daytona RS – en motorcykelmodell från Moto Guzzi
 Daytona 675/955 – en motorcykelmodell från Triumph
 Daytona USA – ett spel